Junge se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Christoffel Alexander Junge
 Paul Junge